Sambuca (drank), een Italiaanse anijslikeur
 Sambuca (wapen), een brug of toren aan een schip om een vestingmuur te nemen
 Sambuca (instrument), Oudgrieks snaarinstrument
 Sambuca di Sicilia, een plaats op Sicilië
 Sambuca Pistoiese, een plaats in de Italiaanse provincie Pistoia
 Sambuca Val di Pesa, een plaats in de Italiaanse provincie Florence